Craig A. Rivet (né le  à North Bay en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Carrière 
Rivet a été repêché par les Canadiens de Montréal lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992, à la . Il est échangé le  aux Sharks de San José en retour de Josh Gorges et d'un choix de  en 2007. Il a récolté son  dans la LNH en 2004. Le , les Sharks annoncent que Craig Rivet a signé une prolongation de contrat d'une durée de 4 ans d'une valeur de 3,5 millions de dollars américains par an. Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo avec un choix de septième ronde au repêchage d'entrée dans la LNH 2009 en retour d'un choix de seconde ronde au repêchage 2009 et un choix de seconde ronde au repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Le , les Sabres de Buffalo l'ont nommé capitaine de l'équipe.

Il prend sa retraite en 2012 après une dernière saison en ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||Frontenacs de Kingston ||LHO || 66|| 5|| 21|| 26|| 97|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1992-1993 ||Frontenacs de Kingston ||LHO || 64|| 19|| 55|| 74|| 117|| 16|| 5|| 7|| 12|| 39
|-
|1993-1994 ||Frontenacs de Kingston ||LHO || 61|| 12|| 52|| 64|| 100|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|1993-1994 ||Canadiens de Fredericton || LAH || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||78|| 5|| 27|| 32|| 126 ||12|| 0|| 4|| 4|| 17
|-
|1994-1995 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||49 ||5 ||18 ||23 ||189 ||6 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1995-1996 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||19 ||1 ||4 ||5 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||23 ||3 ||12 ||15 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||35 ||0 ||4 ||4 ||54 ||5 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|1997-1998 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 61|| 0|| 2|| 2|| 93|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
|1998-1999 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 66|| 2|| 8|| 10|| 66|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1999-2000 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 61|| 3|| 14|| 17|| 76|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2000-2001 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 26|| 1|| 2|| 3|| 36|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 82|| 8|| 17|| 25|| 76|| 12|| 0|| 3|| 3|| 4 
|-
|2002-2003 ||Canadiens de Montréal ||LNH  || 82|| 7|| 15|| 22|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 80|| 4|| 8|| 12|| 98|| 11|| 1|| 4|| 5|| 2 
|-
|2004-2005 || TPS Turku ||SM-liiga || 18|| 3|| 1|| 4|| 28|| 6|| 0|| 0|| 0|| 39 
|-
|2005-2006 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 82|| 7|| 27|| 34|| 109|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2 
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Canadiens de Montréal ||LNH || 54|| 6|| 10|| 16|| 57 || - || - || - || - || -
|-
|Sharks de San José ||LNH || 17 || 1|| 7||  8|| 12  || 11 || 2 || 3 || 5 || 18
|-
|2007-2008 ||Sharks de San José ||LNH || 63 || 5|| 26||  31|| 93  || -|| - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||64 ||2 ||22 ||24 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||78 || 1 || 14 || 15 || 100 || 6 || 1 || 0 || 1 || 11 
|-
| rowspan=2|2010-2011 ||Sabres de Buffalo ||LNH || 23|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Blue Jackets de Columbus ||LNH || 14|| 1|| 0|| 1|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Jackals d'Elmira ||ECHL || 61|| 5|| 19|| 24|| 102|| 10|| 2|| 3|| 5|| 0

| 886 || 48 || 185 || 233 || 1136 || 69 || 4 || 19 || 23 || 69

Références 

Naissance en septembre 1974
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Jackals d'Elmira
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à North Bay